Термин Ев има више значења.

 Ев је насеље и општина у североисточној Француској у региону Пикардија, у департману Оаза која припада префектури Санлис.
 -{eV}- (електронволт) је јединица енергије једнака кинетичкој енергији коју задобије слободни електрон у вакууму проласком кроз потенцијалну разлику од једног волта.